Андрей Фёдорович Миронов (10 июля 1935 года, Москва, СССР - 22 декабря 2021 года, Москва, Российская Федерация) — советский и российский учёный, специалист в области биоорганической и медицинской химии, академик Российской инженерной академии. Создатель первого отечественного фотосенсибилизатора "Фотогем", применяемого в лечении раковых заболеваний. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 

Родился 10 июля 1935 года в Москве в семье служащего. Отец - Миронов Фёдор Фёдорович - врач, мать - Тихомолова Ольга Алексеевна - работала библиотекарем. В годы войны с 1941 по 1943 год находился в эвакуации в Казахстане. В декабре 1943 года вернулся из эвакуации и жил в городе Жуковский, где в 1953 году окончил десятилетку. В том же году был принят по конкурсу на первый курс МИТХТ им. Ломоносова. С четвертого курса был направлен Министерством высшего и среднего специального образования СССР в Чехословакию для завершения высшего образования. В 1959 году окончил Пражскую Высшую Химическую школу по факультету органической химии и затем в течение года работал стажером в институте химии природных соединений АН СССР. В 1960 году после возвращения в Советский Союз был принят ассистентом на кафедру ХТТОС МИТХТ.

В июне 1965 года защитил диссертационную работу и далее работал ассистентом ХТТОС. В 1980 году защитил докторскую диссертацию.

Андрей Фёдорович Миронов являлся известным специалистом в области хромопротеидов. Им разработаны эффективные способы получения природных порфиринов, новые методы выделения и очистки гемосодержащих белков, включая цитохром C и цитохромоксидазу.

Имя профессора Андрея Фёдоровича Миронова тесно связано с появлением и развитием в нашей стране метода фотодинамической терапии (ФДТ). Им был разработан первый отечественный фотосенсибилизатор Фотогем, а на основе природного бактериохлорофилла A синтезирована группа соединений с интенсивным поглощением в ближней ИК области спектра. Выполненные биологические испытания позволили отобрать наиболее перспективные соединения для дальнейшей разработки фотосенсибилизаторов третьего поколения для антимикробной и противораковой ФДТ.

Совместно с сотрудниками им опубликованы свыше 400 статей. Более 40 разработок защищены авторскими свидетельствами. С его участием подготовлено и успешно защищено более 40 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

До самого конца жизни Андрей Фёдорович продолжал принимать активное участие в подготовке новых высококвалифицированных научных и производственных кадров.

Умер 22 декабря 2021 года. Похоронен на Северном Хованском кладбище.

Этапы трудовой биографии 
1960 - 1970 - ассистент кафедры ХТТОС МИТХТ

1970 - 1982 - доцент кафедры ХТТОС

1982 - 2021 - профессор кафедры ХТТОС-ХТБАС

1984 - 2005 - декан факультета Биотехнологии и органического синтеза

1991 - 2016 - заведующий кафедрой ХТТОС-ХТБАС

Семья 
Отец - Миронов Фёдор Фёдорович (1897 - 1972)

Мать - Тихомолова Ольга Алексеевна (1905-1986)

Жена - Миронова (Лельчук) Юлия Вениаминовна (1933-2005)

Дочь - Миронова Надежда Андреевна (род. 1972)

Внуки - Миронов Фёдор Александрович (род. 2002) и Миронова Мария Александровна (род. 2002)

Награды 

 Мастер спорта СССР по туризму (1972)
 Знак "Отличник Высшей школы" (1985)
 Медаль "За трудовое отличие" (1986)
 Почетный работник высшего образования России (1996)
 Заслуженный деятель науки РФ (2002)
 Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2003)
 Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2007)
 Почетный профессор МИТХТ (2005).

Книги и публикации 

 Современное состояние химии фотосенсибилизаторов на основе природных порфиринов, хлоринов и бактериохлоринов. / В кн. Успехи химии порфиринов под ред. Голубчикова О.А. 2004. Т4. СПб: Изд-во НИИ химии СПбГУ. С.271-2924.
 Фотодинамическая терапия рака. / В кн. Успехи химии порфиринов под ред. Голубчикова О.А. 1997. Т1. СПб: Изд-во НИИ химии СПбГУ. С.357-374.
Методы получения природных порфиринов и их аналогов. Стр. 282-332. В книге "Порфирины: структура, свойства, синтез". Под редакцией Н.С. Ениколопяна, Москва, "Наука". 1985
 Transition Metal Complexes of Porfirins and Porphyrinoids, vol 18. p 304-413 in Handbook of Porfyrin Science, Ed. K. M. Kadish, K. M. Smith, R. Guilard, World Scientific, New Jersey, London.

Обзоры 

 Synthesis, Properties and Potential Applications of Porphyrin-Fullerenes, A. F. Mironov, Macroheterocycles, 2011, 4, 186-208.
 Достижения в синтезе порфирин-фуллеренов. В. С. Лебедева, Н. А. Миронова, Р. Д. Рузиев, А. Ф. Миронов, Макрогетероциклы, 2018, 11, 339-362
 Разработка сенсибилизаторов второго поколения на основе природных хлорофиллов. А. Ф. Миронов, Российский химический журнал, 1998, 42, 23-36.
 Химические превращения хлорофилла a и возможные области применения его производных. А. Ф. Миронов, Российский химический журнал, 2017, 61, 42-68
 Bacteriochlorophyle and its derivatives: Chemistry and Perspectives for Cancer Therary. M. A. Grin, A. F. Mironov, A.A. Shtill. Anty-Cancer agents in Medicinal Chemistry, 2008, 2, 683-697
 Химические превращения бактериохлорофилла а и области медицинского применения. А. А. Грин, А. Ф. Миронов. Известия АН, Серия Химия, 2016, 333-349
 Фолиевая кислота и ее производные для таргетной фотодинамической терапии. Известия АН, Серия Химия, 2017, 1982-2008
 Комплексы порфиринов с лантаноидами. А. Ф. Миронов. Успехи химии, 2013, 82, 333-351
 Синтез, свойства и самоорганизация мезо-арилпорфиринов с высшими алкильными заместителями. Н. А. Брагина, К. А. Жданова, А. Ф. Миронов, Успехи Химии, 2016, 85, 477-512
 Наноразмерные средства доставки фотоген-сибилизаторов для диагностики и фотодинамической терапии в онкологии. А. Ф. Миронов, К. А. Жданова, Н. А. Брагина. Успехи химии, 2018, 87, 859-881

Примечания

Ссылки 
 Страница об А.Ф. Миронове на сайте кафедры

 Страница А.Ф. Миронова на официальном сайте МИТХТ

 Публикации А.Ф. Миронова

Персоналии по алфавиту
Выпускники МИТХТ
Преподаватели МИТХТ
Похороненные на Хованском кладбище